Tsongas ist der Familienname folgender Personen:

 Niki Tsongas (* 1946), US-amerikanische Politikerin
 Paul Tsongas (1941–1997), US-amerikanischer Politiker